Liverpool, Britse stad in het graafschap Merseyside
Liverpool FC, een voetbalclub uit de gelijknamige Britse stad
Liverpool LFC, een vrouwenvoetbalclub uit de gelijknamige Britse stad
Liverpool (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Liverpool (New York), een stad in de Amerikaanse staat New York
Liverpool (Nova Scotia), een stad in de Canadese provincie Nova Scotia
Liverpool (Ohio), een stad in de Amerikaanse staat Ohio
Liverpool (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Liverpool (Nieuw-Zuid-Wales), een voorstad van de Australische stad Sydney
Liverpool (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas
Liverpool (computerspel), een computerspel van het genre actiespel en sportspel